Bruns bezeichnet:
 Bruns (Familienname), Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Bruns (Baumschule), eine Baumschule in Bad Zwischenahn
 Schulte & Bruns, eine Reederei in Papenburg
 AMF-Bruns, ein Hubmatik- und Förderanlagen-Unternehmen in Apen
 Bruns-Berge, Gebirge in der Antarktis
 Mount Bruns, Berg in der Antarktis
 Bruns & Söhne, auch A. L. Bruns & Söhne, 1820 in Hannover gegründete Tabakwarenfabrik

Siehe auch:
 Bruhns
 Brüns
 Brungs